HMS Ladybird — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь биологического семейства божьих коровок.

 HMS Ladybird (1916) — канонерская лодка типа «Инсект». Спущена на воду в 1916 году. Потоплена в Тобруке в 1942 году. Остов использовался как зенитная батарея.
 HMS Ladybird (1950) — плавучая база. Закуплена флотом в 1950 году, возвращена прежнему владельцу в 1953 году.
 HMS Ladybird (1970) — тендер. На службе с 1970 года.

Литература